Tange har flere betydninger:
 Tange – et smalt stykke land, der forbinder større, adskilte landarealer

Tange kan også henvise til flere stednavne i Danmark:
 Tange (Espe Sogn) – en bebyggelse i Espe Sogn
 Tange (Gørding Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Gørding Sogn
 Tange (Viborg Kommune) – en landsby i Viborg Kommune, Højbjerg Sogn
 Tange (Krarup Sogn) – en bebyggelse i Krarup Sogn
 Tange (Oure Sogn) – en bebyggelse i Oure Sogn
 Tange (Sankt Katharine Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sankt Katharine Sogn
 Tange (Thorstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Thorstrup Sogn
 Tange (Tjæreborg Sogn) – en bebyggelse i Tjæreborg Sogn
 Tange (Ugilt Sogn) – en bebyggelse i Ugilt Sogn
 Tange (Ullerslev Sogn) – en bebyggelse i Ullerslev Sogn

Se også
 Tangeværket
 Tange Sø